Верт () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Нижній Рейн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 400 км на схід від Парижа, 40 км на північ від Страсбура.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Ельзас. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Гранд-Ест.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 715 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1749,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Офіційний сайт муніципалітету Верт

 Верт на сайті французького Національного інституту географії
 Верт на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Верт на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Верт на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Нижній Рейн

Примітки 

Муніципалітети департаменту Нижній Рейн